Matthew Beard (1925–1981) amerikai színész, gyerekszínész
 Matthew Beard (1989–) angol gyerekszínész, színész